St. John the Baptist Catholic Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 St. John the Baptist Catholic Church (Arkansas), ID-Nr. 92001283
 St. John the Baptist Catholic Church (Kansas), ID-Nr. 75000717
 St. John the Baptist Catholic Church (Michigan), ID-Nr. 95000865
 St. John the Baptist Catholic Church (Texas), ID-Nr. 83003137
 St. John the Baptist Catholic Church (Wisconsin), ID-Nr. 80000137

Siehe auch:
 St. John the Baptist Roman Catholic Church